Ю Дабао () е китайски футболист, играещ като крило или нападател за тима на Пекин Гуан в Суперлигата на Китай. Има 37 мача и 14 гола за китайския национален отбор.

Клубна кариера 
Дабао започва кариерата си в тима на Циндао Хайлифен, играещ по това време в Първа лига на Китай. Младият нападател се утвърждава като един от най-големите таланти в страната и привлича вниманието на европейски клубове като Аякс, Нюкасъл Юнайтед и Глазгоу Рейнджърс. През 2007 г. Ю преминава в португалския гранд Бенфика за 400 000 евро. Дебютира за тима на 26 септември 2007 г. в мач за Купата на Португалия срещу Ещрела Амадора. Дабао не успява да се наложи в първия тим и това остава единствения му мач за лисабонските орли.

Ю прекарва кратки периоди под наем в тимовете на Авеш, Оливас е Москавиде и Мафра в долните дивизии на португалския футбол без особен успех. Договорът на Дабао с Бенфика изтича в края на 2009 г. В началото на 2010 г. изкарва проби във ФК Далас, но не подписва контракт с тима от МЛС. Крилото се завръща в родината си с екипа на Тянджин Теда. През 2011 г. печели Купата на Китай. През 2012 г. Дабао преминава в тима на Далиан Аербин.

В края на 2014 г., след като Далиан изпада от елита, Дабао подписва с Пекин Гуан.

Национален отбор 
През 2004 г. дебютира за националния отбор на Китай до 17 г. на Азиатското първенство за юноши. Китай печели турнира след победа срещу Северна Корея на финала с 1:0. В периода 2007 – 2008 Дабао играе за младежкия отбор до 20 г. За първи път е повикан в мъжкия тим през 2010 г. от Гао Хонгбо. Нападателят дебютира на 18 декември при победата над  с 3:0. На 22 февруари 2012 г. вкарва първия си гол за Китай в контрола с .

Успехи 
 Шампион на Азия до 17 г. – 2004
 Купа на Китай – 2011

Статистика

Източници

Външни препратки 
 Профил в national-football-teams.com
 Профил в soccerway

Китайски футболисти
Футболисти на Бенфика Лисабон